Palatine kan syfta på följande platser:

Irland 

 Palatine (ort i Irland), Leinster, Kildare,

USA 

 Palatine, Illinois, ort, Cook County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar